Bercenay kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bercenay-le-Hayer, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Bercenay-en-Othe, departementet Aube i regionen Grand Est,